Vila-real (Spaans: Villarreal), een gemeente in de Spaanse provincie Castellón
Villarreal CF, een voetbalclub uit deze gemeente
Villareal (Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Samar
Legutio (Spaans: Villarreal de Álava), een gemeente in de Spaanse provincie Álava
Urretxu (Spaans: Villarreal de Urrechua), een gemeente in de Spaanse provincie Gipuzkoa

Personen
Antonio Villarreal, een Mexicaanse politicus en militair
Óscar Espinosa Villarreal, een Mexicaanse politicus

Zie ook
Vila Real (doorverwijspagina)